Шімада () :

 Шімада — місто в Японії, що розташоване у префектурі Шідзуока.
 Шімада (зачіска) — японська жіноча зачіска, різновид пучка.
 13678 Шімада — астероїд головного поясу.

Персоналії 

 Шімада — японське прізвище.
 Шімада Бін ( 1954) — японський сейю.
 Йоко Шімада (1953—2022) — японська актриса.
 Шімада Кайоко ( 1986) — японська борчиня вільного стилю, чемпіонка Азії.
 Шімада Масахіко ( 1961) — японський письменник, професор Університету Хосей.

японські прізвища